Scotese est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
 Christopher Scotese (1953-), géologue américain,
 Giuseppe Maria Scotese (1916-2002), réalisateur, scénariste et peintre italien.

Patronyme italien